Miejscowości w Polsce
 Szczygły Dolne
 Szczygły Górne

Miejscowość na Ukrainie
 Szczygły – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego Ukrainy

Zobacz też
 Szczygieł – gatunek ptaka z rodziny łuszczaków